Колхидская академия () — называемая также Фазиская академия — высшая философско-риторическая школа, существовавшая в III—IV вв нашей эры в окрестностях города Фазис (современный город Поти) в Западной Грузии.

Колхидская (Фазиская) академия упоминается в источниках IV века. Однако, косвенные источники указывают на её существование уже по крайней мере в конце III века. Известный римский философ и оратор Фемистий в одной из своих речей повествует, что он сам и его отец, прославленный преподаватель философии Евгений, получили образование в крайней области Понта, близ Фазиса, «в месте, которое было храмом муз». Фемистий родился в 317 г., а в 345 году был уже преподавателем в Константинополе, следовательно он должен был учиться в Колхидской академии в 30 — 40-х годах IV века., а если учесть, что в этой же академии, по словам самого Фемистия, получил образование и его отец, то очевидно, что академия существовала уже в конце III — начале IV веков. В ней учились грузины и греки, преподавание велось на двух языках — грузинском и греческом. В ней изучались риторика, философия, физика, математика, логика и другие науки. В Колхидской академии получил образование известный грузинский философ Иоанэ Лази, который вместе с ученым Захарием Грузином сопровождал в Константинополь своего ученика, в дальнейшем прославленного философа Петра Ибера.

Литература 
 [bse.sci-lib.com/article063057.html Большая советская энциклопедия]
 Каучхишвили С. Г., Центр риторического образования в древней Колхиде.; — ВГМГ, т. X-В; 1940; с. 337—340; .
 Нуцубидзе Ш. Я. История грузинской философии, т. I, 1956, с. 96; .
 გამსახურდია ს., სწავლა-განათლება ძველ საქართველოში, თბ., 1975; Гамсахурдия С., Обучение в древней Грузии, Тбилиси, 1975
 Очерки истории Грузии.; изд. Мецниереба; т. II. 1988; с. 136.

Примечания 

Культура Грузии
Наука в Грузии
Философия Грузии
Культура Византии
Наука в Византии
Античное образование
Колхида
Философские направления и школы
Исторические академии